Хорму́ста (бур., монг. Хурмаста, Хормуста-тенгри, Хан-Хурмаста, от согдийского Хурмазта) — верховное божество в религиозно-мифологической традиции монгольских народов; в бурятской мифологии — глава западных 55 тенгриев, небесный отец Гэсэра. 

Родственен зороастрийскому Ормузду. Культ заимствован из Ирана в середине I тысячелетии н. э. и известен по всей Центральной Азии и Южной Сибири. Включён бурятскими и монгольскими ламами в буддийский пантеон как владыка горы Сумеру.

См. также 
 Ахура-Мазда
 Ырамась
 Заса Мэргэн — старший сын Хормусты.

Ссылки 
 Дугаров Б. С. Этнос и культура. Культ горы Хормуста в Бурятии.

Верховные боги
Боги по алфавиту
Монгольская мифология
Бурятская мифология